Volksrechtspartei kann sich auf folgende Parteien beziehen:

 Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (Kurzbezeichnung: Volksrechtspartei), eine bürgerliche Partei der Weimarer Republik
 Rashtriya Janadhikar Party („Nationale Volksrechtspartei“), eine Indische Partei